Kirnach ist der Name folgender Gewässer:

 Kirnach (Brigach), rechter Zufluss der Brigach bei Villingen, Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Kirnach (Wertach), linker Zufluss der Wertach bei Biessenhofen, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Kürnach